Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1998 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Hingis et Jana Novotná battent Lindsay Davenport et Natasha Zvereva en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Martina Hingis Jana Novotná||align=center|Victoire|| Lindsay Davenport Natasha Zvereva (2)
|-
|2|| Lindsay Davenport Natasha Zvereva||align=center|Finale'''|| Martina Hingis Jana Novotná (1)
|-
|3|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat||align=center||| Karin Kschwendt Anne-Gaëlle Sidot
|-
|4|| Lisa Raymond Rennae Stubbs||align=center|1/2 finale|| Martina Hingis Jana Novotná (1)
|-
|5|| Yayuk Basuki Caroline Vis||align=center||| Miho Saeki Yuka Yoshida
|-
|6|| Anna Kournikova Larisa Neiland||align=center||| Amy Frazier Katie Schlukebir
|-
|7|| Conchita Martínez Patricia Tarabini||align=center||| Janet Lee Wang Shi-Ting
|-
|9|| Katrina Adams Manon Bollegraf||align=center||| Ruxandra Dragomir Iva Majoli
|}

|-
|10|| Mariaan de Swardt Debbie Graham||align=center||| Lisa Raymond Rennae Stubbs (4)
|-
|11|| Naoko Kijimuta Nana Miyagi||align=center||| Caroline Dhenin Émilie Loit
|-
|12|| Julie Halard Rachel McQuillan||align=center||| Martina Hingis Jana Novotná (1)
|-
|13|| Catherine Barclay Kerry-Anne Guse||align=center||| Mary Joe Fernández Arantxa Sánchez
|-
|14|| Barbara Schett Patty Schnyder||align=center|1/4 de finale|| Martina Hingis Jana Novotná (1)
|-
|15|| Kristine Radford Corina Morariu||align=center||| Lilia Osterloh Mashona Washington ()
|-
|16|| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez||align=center|1/2 finale|| Lindsay Davenport Natasha Zvereva (2)
|}

|-
|1|| Cara Black Irina Selyutina||align=center||| Florencia Labat Dominique Monami
|-
|2|| Lenka Cenkova Evgenia Kulikovskaya||align=center||| Lisa Raymond Rennae Stubbs (4)
|-
|3|| Lilia Osterloh Mashona Washington||align=center||| Amy Frazier Katie Schlukebir
|-
|4|| Maureen Drake Lindsay Lee-Waters||align=center||| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (3)
|}

|-
|1|| Jennifer Capriati Alexandra Stevenson||align=center||| Virag Csurgo Kim Eun-Ha
|-
|2|| Jill Craybas Tara Snyder||align=center||| Anna Kournikova Larisa Neiland (6)
|-
|3|| Allison Bradshaw Abigail Spears||align=center||| Caroline Dhenin Émilie Loit
|-
|4|| Amanda Augustus Amy Jensen||align=center||| Mary Joe Fernández Arantxa Sánchez
|}

|-
|1|| Julie Pullin Lorna Woodroffe||align=center||| Chanda Rubin Irina Spîrlea
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1998
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1998
Tennis en août 1998
Tennis en septembre 1998